

Patronyme 

 François-Marie Mayeur (1758-1818), acteur, dramaturge et directeur de théâtre ;
 Adrien Le Mayeur (1844-1923), peintre de marine belge ;
 Arthur Mayeur (1871-1934), graveur français ;
 Jean Le Mayeur (1880-1958), son fils, peintre belge ;
 Jean-Marie Mayeur (1933-2013), historien français ;
 Bernard Mayeur (1938-), joueur français de basket-ball ;
 Yvan Mayeur (1960-), personnalité politique belge.
 Catherine Mayeur-Jaouen (1964-), fille de Jean-Marie, historienne et islamologue française.

Divers 
 Un mayeur est un agent seigneurial ou un maire sous l’Ancien Régime.